Халту́рин — фамилия (в женской форме — Халту́рина) и топоним:

Фамилия

Халтурин 
 Халтурин, Виталий Иванович (1927—2007) — советский и американский сейсмолог, сын И. И. Халтурина.
 Халтурин, Владимир Рувимович (род. 1966) — российский актёр театра и кино.
 Халтурин, Иван Игнатьевич (1902—1969) — советский литературный редактор, журналист, библиограф, историк детской литературы.
 Халтурин, Кирилл Дмитриевич (1905—1981) — ленинградский архитектор.
 Халтурин, Степан Николаевич (1857—1882) — русский революционер.

Халтурина 
 Халтурина, Дарья Андреевна (род. 1979) — российский социолог, демограф, общественный деятель.
 Халтурина, Марина (род. 1974) — советская и казахстанская фигуристка-парница и одиночница, тренер по фигурному катанию.

Топоним 
 Халтурин — название города Орлов Кировской области с 1923 по 1992 годы.

См. также 
 Халтурино
 Халтуринский уезд
 Халтуринский район